

Geografia

Austria 
 Schrattenbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Osoby 
 Wolfgang Hannibal von Schrattenbach – czeski biskup

Inne 
 Schrattenbach – ród